Hohlstab steht für:

 das Bestandteil eines Verbundpfahls, siehe Verpresspfahl#Verbundpfähle
 das Bestandteil einer Brennerkonstruktion einer Sauerstofflanze, siehe Sauerstofflanze#Schneidbrennen
 ein Minenräumgerät für Grundminen mit Abstandszünder, siehe Seehund-Klasse